La batalla de Cinoscéfalas puede referirse a:

 La batalla de Cinoscéfalas (364 a.C.), durante las luchas de poder entre las polis griegas en el  Enfrentó a Tebas contra los tesalios.
 La batalla de Cinoscéfalas (197 a.C.), acaecida durante la segunda guerra macedónica, entre la República romana y el Reino de Macedonia.